Alain Cuniot (1929-2010), acteur, metteur en scène de théâtre et écrivain français
 Denis Cuniot (1953-), pianiste et musicien français né en 1953